Příjmení Popovič má více nositelů:

 Aljoša Popovič, bájná postava slovanské mytologie
 Anton Popovič (1933–1984), slovenský literární historik
 Ivan Popovič (* 1944), slovenský režizér
 Mikuláš Popovič (* 1941), český virolog
 Mikuláš Popovič (1936–2006), český hudební pedagog
 Pavel Popovič (1930–2009), sovětský kosmonaut ukrajinské národnosti, dvojnásobný Hrdina Sovětského svazu
 Štěpán Popovič (* 1945–2019), český manažer, ředitel sklářského koncernu
 Vasil Popovič (1887–???), československý politik rusínské národnosti z Podkarpatské Rusi

podobné příjmení
 Popović